Niemcy:
 Diebach – dzielnica Hammelburga
 Diebach – dzielnica Ingelfingen
 Diebach – dzielnica Neustadt an der Aisch
 Diebach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ansbach
 Diebach – rzeka, dopływ Kocher
 Diebach – rzeka, dopływ Rot